2 miejscowości w Polsce: 
 Pilaszków – wieś w woj. łódzkim, w pow. łowickim, w gminie Łowicz 
 Pilaszków – wieś w woj. mazowieckim, w pow. warszawski zachodnim, w gminie Ożarów Mazowiecki